Stasera con te/Solo tu – singolo di Rita Pavone del 1965
 Solo tu/Ritornerà da me – singolo di Orietta Berti del 1967
 Solo tu – brano musicale dei Matia Bazar del 1977
 Solo tu/Per un minuto e poi... – singolo dei Matia Bazar del 1977
 Solo tu – album dei Matia Bazar del 1987
 Solo tu – singolo di Dolcenera del 2002
 Solo tu – singolo di Tormento del 2005
 Solo tu – album colonna sonora della prima stagione della serie Soy Luna del 2016